Ulimaat bezeichnet:
 Ulimaat (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Ulimaat (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland